Buras ist der Name folgender Personen:

 Andrzej Buras (* 1946), polnischer Physiker
 Dariusz Buras (* 1971), polnischer Geistlicher, Apostolischer Administrator von Atyrau in Kasachstan
 Robert Burås (1975–2007), norwegischer Gitarrist und Songschreiber
 Buras, Kampfname des osttimoresischen Politikers Nominando Soares Martins